Szekeres ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Szekeres (* 1933), ungarischer Radrennfahrer 
 Csaba Szekeres (* 1977), ungarischer Radrennfahrer
 Esther Szekeres (geboren als Esther Klein; 1910–2005), ungarisch-australische Mathematikerin
 George Szekeres (1911–2005), ungarisch-australischer Mathematiker

 Imre Szekeres (* 1950), ungarischer Politiker
 László Szekeres (1921–2012), ungarischer Mediziner
 Pál Szekeres (* 1964), ungarischer Fechter
 Thomas Szekeres (* 1962), österreichischer Humangenetiker, Facharzt für klinische Chemie und Labordiagnostik

Siehe auch:
 Kruskal-Szekeres-Koordinaten